Hrvatska:
 Lički Čitluk, gradsko naselje Gospića
 Čitluk (Promina), selo u općini Promina, 
 Čitluk (Sinj), selo u općini Sinj, 

BiH:
 Čitluk, gradić u zapadnoj Hercegovini
 Čitluk (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica
 Čitluk (Posušje, BiH), naselje u općini Posušje
 Čitluk (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Čitluk (Jablanica, BiH), naselje u općini Jablanica

Srbija:
 Čitluk (Priboj, Srbija), naselje u općini Priboj
 Čitluk (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Čitluk (Ljubovija, Srbija), naselje u općini Ljubovija
 Čitluk (Mali Zvornik, Srbija), naselje u općini Mali Zvornik